Enderlin bezeichnet:
 Enderlin (North Dakota), einen Ort im US-Bundesstaat North Dakota

Enderlin ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Enderlin (* 1945), französisch-israelischer Journalist
 Fritz Enderlin (1883–1971), Schweizer Germanist, Lehrer, Schulpolitiker und Autor 
 Johannes Enderlin von Montzwick (vor 1583–nach 1611), Veltliner Landeshauptmann
 Joseph Friedrich Enderlin (1732–1808), deutscher Forstmann
 Max Enderlin (1872–1940), deutscher Pädagoge; von 1922 bis 1933 Leiter der Versuchsschule Feudenheim
 Milly Enderlin (1916–1997), Schweizer Redaktorin
 Rosmarie Welter-Enderlin (1935–2010), Schweizer Psychotherapeutin und systemische Beraterin
 Thüring Enderlin von Montzwick (1604–1653), Veltliner Landeshauptmann